Магасела ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 75,8 км². Население — 596 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса